Peltostromopsis är ett släkte av svampar. Peltostromopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltostromopsis